Boveda kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Boveda (ö i Antarktis),

Spanien 

 Bóveda, kommun, Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar